Чемпионат Европы по современному пятиборью 1999 года проводился в польском Джонкове (мужчины) и финском Тампере (женщины).

Результаты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по современному пятиборью 

1999
Спорт в Польше в 1999 году
Спорт в Финляндии в 1999 году
Чемпионаты Европы в Польше
Международные спортивные соревнования в Тампере
Современное пятиборье
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше